Фурт може бити:

 Фурт (Доња Баварска), општина у округу Ландсхут, у њемачкој покрајини Баварска.
 Фурт им Валд, град у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.